Lo Xiaochi (cinese: 中華式小吃; pinyin: xiǎochī; letteralmente "cibo piccolo") è un'importante tipologia di cibo cinese e taiwanese. Sostanzialmente, è uno stuzzichino, simile alle tapas spagnole o al meze levantino.

Gli Xiaochi non sono una preparazione domestica; essi, in realtà, sono un cibo da strada. Gli xiaochi vengono venduti nei mercati o serviti in piccoli ristoranti specializzati .

Per la preparazione e vendita di questa specialità sono conosciuti in particolare i mercati notturni. Gli xiaochi possono essere consumati sul posto su piccoli tavoli e strapuntini oppure si possono portare via come cibo da asporto da consusmare altrove.

Xiaochi Taiwanese famosi 
yōkan (iûⁿ-kiⁿ)
tofu puzzolente (chhàu tāu-hū)
shuangbaotai (bé-hoe-chìⁿ)
Zuppa di palle di maiale (kòng-ôan-thng)
popiah (po̍h-piáⁿ)
vermicelli ostrica (ô-á mī-sòaⁿ)
omelet ostrica (ô-á-chian)
jiaozi (chúi-kiáu)
erba gelatina (sian-chháu)
douhua (tāu-hū-hoe)
baozi (bah-bau)
bah-ôan
aiyu jelly (ò-giô)